Herpesvirus kan syfta på

 Herpesviridae, en virusfamilj
 Herpes simplex, viruset som ger sjukdomen herpes